La Serie C2 2004-2005 è stata la 27ª edizione della Serie C2, quarto livello professionistico del campionato italiano di calcio. La stagione è iniziata il 12 settembre 2004 ed è terminata il 15 maggio 2005.

Stagione

Novità
Dalla Serie A arrivò l', fallita e iscritta in serie C2 grazie al lodo Petrucci. Anche la , piazzatesi 3ª nel campionato di Serie C1 2003-2004, non si iscrisse al campionato di competenza e, aderendo al lodo Petrucci, si iscrisse nella serie inferiore con il nome di A.S. Viterbo Calcio. Per accogliere queste due squadre in sovrannumero il girone B passò da 18 a 20 partecipanti.

Le neo-retrocesse ,  e  non si iscrissero al campionato per problemi finanziari e vennero radiati dalla FIGC dai campionati professionistici. I lombardi e gli abruzzesi ripartirono dall'Eccellenza, i siciliani addirittura dalla Promozione.

Altre compagini non iscritte per difficoltà economiche furono il , il , la  e l'.

La  fu ammessa in Serie C1 a completamento di organici.

Per far fronte a tutte queste defezioni furono ripescate molte delle retrocesse della scorsa stagione: , , ,  e  e . Dalla Serie D furono ammesse , ,  e .

La  cambia denominazione sociale in Associazione Sportiva Cisco Lodigiani S.r.l.

Formula
Per la promozione, la squadra 1ª classificata veniva promossa direttamente, mentre le squadre dalla 2ª alla 5ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre vincenti disputavano una finale con partite di andata e ritorno dove la squadra vincente veniva promossa nella categoria superiore.

Per le retrocessioni, l'ultima classificata di ogni girone retrocedeva direttamente, mentre le squadre dalla 14ª alla 17ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre perdenti retrocedevano nella categoria inferiore.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2005-2006.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2005-2006.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Monza è stato poi ripescato in Serie C1 2005-2006 a completamento di organci.
La Biellese è stata poi ripescata in Serie C2 2005-2006 a completamento di organci.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Record 
Maggior numero di vittorie: Pro Sesto (16)
Minor numero di sconfitte: Sanremese (7)
Migliore attacco: Carpenedolo e Pizzighettone (44 gol fatti)
Miglior difesa: Monza (21 gol subiti)
Miglior differenza reti: Pro Sesto e Monza (+9)
Maggior numero di pareggi: Montichiari e Casale (16)
Minor numero di pareggi: Pro Sesto (8)
Maggior numero di sconfitte: Belluno (18)
Minor numero di vittorie: Belluno (5)
Peggiore attacco: Belluno (21 gol fatti)
Peggior difesa: Pro Vercelli (46 gol subiti)
Peggior differenza reti: Vittoria (-24)

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2005-2006.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2005-2006.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il San Marino è stato poi ripescato in Serie C1 2005-2006 a completamento di organci.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Record 
Maggior numero di vittorie: Massese (21)
Minor numero di sconfitte: Ravenna (4)
Migliore attacco: Massese (68 gol fatti)
Miglior difesa: Ravenna (30 gol subiti)
Miglior differenza reti: Massese (+29)
Maggior numero di pareggi: Ravenna (19)
Minor numero di pareggi: Cisco Lodigiani, Cuoiocappiano e Bellaria Igea Marina (9)
Maggior numero di sconfitte: Aglianese (25)
Minor numero di vittorie: Aglianese (2)
Peggiore attacco: Aglianese (20 gol fatti)
Peggior difesa: Aglianese (71 gol subiti)
Peggior differenza reti: Aglianese (-51)

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2005-2006.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2005-2006.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
La Rosetana ha scontato 2 punti di penalizzazione.
La Juve Stabia è stata poi ripescata in Serie C1 2005-2006 a completamento di organci.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Record 
Maggior numero di vittorie: Juve Stabia (22)
Minor numero di sconfitte: Manfredonia (4)
Migliore attacco: Manfredonia (62 gol fatti)
Miglior difesa: Manfredonia e Gela JT (23 gol subiti)
Miglior differenza reti: Manfredonia (+39)
Maggior numero di pareggi: Latina (15)
Minor numero di pareggi: Juve Stabia (5)
Maggior numero di sconfitte: Taranto e Castel di Sangro (21)
Minor numero di vittorie: Castel di Sangro (5)
Peggiore attacco: Nocerina (19 gol fatti)
Peggior difesa: Taranto (53 gol subiti)
Peggior differenza reti: Taranto (-28)

Note

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
2004